John Evans může být:

 John Evans (pirát) († asi 1723) – velšský pirát
 John Evans (objevitel) (1770–1779) – velšský objevitel
 John Rhys Evans (1930–2010) – velšský operní pěvec
 John Evan nebo také Evans (* 1948) – anglický hudebník
 John Evans (zpěvák) (* 1960) – velšský zpěvák, člen skupiny The Tax Exiles

Externí odkazy